Ackley peut désigner un nom de lieu ou un nom de famille.

Toponyme 
 Ackley, ville l'Iowa aux États-Unis

Patronyme 
 Dustin Ackley (né en 1988), joueur de baseball américain
 B. D. Ackley (1872-1958), musicien et compositeur de gospel américain